Manoel José da Rocha Neto (Fortaleza, 1 de dezembro de 1964) é um bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. É bacharel em Direito, advogado e poliglota. É bispo em Foz do Iguaçu desde 1994.

Ligações externas
 

Naturais de Fortaleza
Religiosos do Brasil